Pic Unicorn (en ) peut désigner :
le pic Unicorn, en Californie ;
le pic Unicorn, dans l'État du Washington.